Кустец может означать:

 Кустец — деревня в Череповецком районе Вологодской области.
 Кустец, Симона (род. 1976) — словенская женщина-политик и политолог.